Lom (Bulgarije), een stad in het noordwesten van Bulgarije
Lom (Mežica), een plaats in Slovenië
Lom (Noorwegen), een gemeente in de Noorse provincie Innlandet
Lom (rivier), een rivier in Bulgarije
Lom (rivier in Centraal-Afrika), een rivier in de Centraal-Afrikaanse Republiek en Kameroen
Lom (taal), een Austronesische taal, gesproken in Indonesië
lom (dier), een vis behorend tot de familie schelvissen
Een Tsjechische gemeente:
 Lom (okres Most)
 Lom (okres Strakonice)
 Lom (okres Tábor)
 Lom u Tachova (okres Tachov)
 Mokrý Lom (okres České Budějovice)

LOM kan verwijzen naar:
LOM-onderwijs, een onderwijssoort binnen het speciaal onderwijs 
Learning Object Metadata
Lights Out Management
 Luchthavenontwikkelingsmaatschappij (LOM) voor het beheer van de Vlaamse regionale luchthavens Antwerpen/Deurne en Oostende-Brugge
 LOM Praha, Tsjechisch motorenproducent

Personen
Gerard van Lom, een Nederlandse beeldhouwer
Johan van Lom, een Nederlands politicus en filantroop
Pieter Lodewijk de Lom de Berg, een Nederlands politicus en burgemeester
Herbert Lom, een Tsjechische acteur

Zie ook
Lomm